Eignungsprüfung kann bedeuten:
 Eignungstest, eine Feststellung zur Eignung für einen bestimmten Zweck
 Eignungsprüfung (Straßenbau), eine Materialprüfung
Siehe auch:
 Materialprüfung